Zina désigne notamment :
 Zina, un prénom féminin d'origine arabe et le diminutif de Zénaïde, un prénom féminin.
 Mlle Zina (1832—1890), danseuse russe d'origine française, l'épouse de Louis-Alexandre Mérante.
 Zina, un film britannique de Ken McMullen (1985).
 Zina, une commune du Burkina Faso.
 Zina, commune du département du Logone-et-Chari dans la région de l'Extrême-Nord au Cameroun.
 Zina est un single du groupe de musique algérien Babylone.
Zina, un magazine saoudien, mené entre 1986 et 1987 par Thuraya Qabil, rédactrice en chef

Homonymie de localités